Araguaína (gemeente), een gemeente in de Braziliaanse deelstaat Tocantins
 Araguaína (microregio), een microregio in de Braziliaanse deelstaat Tocantins